Jméno a příjmení Richard Williams nosí více osobností:

 Richard Williams (hudebník) (1931–1985) – americký jazzový trumpetista
 Richard Williams (politik) (1836–1914) – americký politik
 Richard Williams (novinář) (* 1947) – anglický novinář
Richard Edmund Williams (animátor) (1933–2019) – kanadský a britský animátor 
 Richard Norris Williams (1891–1968) – americký tenista